kanton Argentan-Ouest
 kanton Argentan-Est